Chojnowo est le nom de :

Toponymie
en Pologne

dans la voïvodie de Mazovie
 Chojnowo, village du powiat de Maków 
 Chojnowo, village du powiat de Przasnysz 
 Chojnowo, village du powiat de Żuromin 

dans la voïvodie de Podlachie
 Chojnowo, village du powiat de Grajewo
 Chojnowo, village du powiat de Mońki 

dans la voïvodie de Lubusz
 Chojnowo, village 

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Chojnowo, village